Koziegłowy ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen;

 der Stadt Koziegłowy in der Wojewodschaft Schlesien
 einem Dorf in der Wojewodschaft Masowien, Gemeinde Jasieniec
 einem Dorf in der Wojewodschaft Masowien, Gemeinde Pokrzywnica
 einem Dorf in der Wojewodschaft Großpolen, Gemeinde Czerwonak
 einem Dorf in der Wojewodschaft Großpolen, Gemeinde Kleczew